Tahmasp I, xa safàvida de Pèrsia (1524-1576)
 Tahmasp II, xa safàvida de Pèrsia (1722-1732)